

Cinema
I cavalieri del Texas (The Texas Rangers) – film del 1936 
Il sergente Carver (The Texas Rangers) – film del 1951

Televisione
The Texas Rangers – film per la televisione del 1981
The Texas Rangers – episodio della quarta stagione della serie televisiva statunitense Cavalcade of America trasmesso il 27 settembre 1955

Pagine correlate
Texas Rangers